В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Жель Шанфро 6-0, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

  Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships